TB-3 steht für:

 Roland TB-3, ein Bass-Synthesizer
 Tupolew TB-3, ein Bombenflugzeug

TB003